Анджей Красицкий (, 31 октября 1918, Тарнув, Польша — 15 января 1995, Варшава, Польша) — польский актёр театра и кино, директор варшавских театров. Похоронен на коммунальном кладбище Воинское Повонзки.

Избранная фильмография

Признание 
 1952 — Серебряный крест Заслуги.
 1953 — Золотой крест Заслуги.
 1955 — Кавалерский крест Ордена Возрождения Польши.
 1955 — Медаль «10-летие Народной Польши».
 1969 — Офицерский крест Ордена Возрождения Польши.
 1974 — Медаль «30-летие Народной Польши».
 1976 — Командорский крест Ордена Возрождения Польши.
 1979 — Диплом Министерства культуры СССР.
 1984 — Медаль «40-летие Народной Польши».
 1986 — Орден «Знамя Труда» 2-й степени.
 ? — Командорский крест со звездой Ордена Возрождения Польши.

Примечания

Ссылки 
 Актёр на сайте filmpolski.pl
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Киноактёры Польши
Похороненные на кладбище Воинские Повонзки